iets wat bestaat uit één stof, groep of ding:
mono (geluid), een opgenomen geluid met één kanaal
in de chemie: bijvoorbeeld "mono-ethyleenglycol" of "monochlooraniline"
in de economie: monopolie

Geografie:
Mono (departement), een departement van Benin
Mono (eiland), een eiland van de Salomonseilanden
Mono (rivier), een rivier in het West-Afrikaanse land Togo
Mono Lake, een zoutmeer in de Amerikaanse staat Californië

Overige:
Mono (software), een ontwikkelplatform voor opensourcesoftware
Mono (band), een Japanse post-rockband
Mono (radioprogramma), een radioprogramma bij Veronica
Mono (2016), Amerikaanse film uit 2016